Крейсерский танк Mk.VI «Крусейдер» (, от  — «крестоносец»), A15 — британский средний крейсерский танк периода Второй мировой войны.

C конца 1930-х годов британская военная доктрина предусматривала развитие двух основных типов танков: тяжелобронированого танка поддержки пехоты и быстрого крейсерского танка. Незадолго до второй мировой войны компании Nuffield Mechanizations предлагают принять участие в разработке крейсерского танка Covenanter A13 Mk.III — компания отказывается и сосредоточивается на разработке своей собственной модели — A15 Crusader. Множество проблем с Covenanter приводят к тому, что вместо него начинают производство Crusader.

Изначально, танк вооружался двухфунтовым орудием в основной башне и пулемётом BESA в отдельной пулемётной башенке. Танк массой в  отличался высокой подвижностью — со своим 12 цилиндровым двигателем Liberty L-12 и подвеской Кристи он развивал скорость  Для достижения этого разработчикам пришлось пожертвовать бронированием — танк имел тонкую броню башни (20 мм)  брони лба корпуса.

Производство Crusader Mk.I было начато в мае 1941 года, первая партия танков была отправлена в северную Африку в 7 танковую дивизию. Боевое крещение танк получил во время попытки снять осаду Тобрука (операция Battleaxe). Танки не смогли противостоять хорошо бронированным PzKpfw III, кроме того они имели проблемы с надёжностью. Усвоив полученные уроки, англичане выпустили модель Mk.II. В ней улучшили бронезащиту и удалили неэффективную пулемётную башенку. Венцом развития стала модель Mk.III с более мощным шестифунтовым орудием. Танк активно использовался во время боёв в Северной Африке в 1941—1942 годах.

С появлением к 1943 году более совершенных танков, таких как M4 «Шерман» и Mk VIII «Кромвель», «Крусейдеры» переводились на второстепенные роли или переделывались в самоходные установки. Производство танка было закончено в 1943 году. В ходе серийного производства в 1941—1943 годах было выпущено более  «Крусейдера», ставшего одним из самых многочисленных британских танков Второй мировой. В СССР танки «Крусейдер» не поставлялись.

Варианты и модификации 
 зенитная самоходная установка, вооружённая спаренным орудием «эрликон»

В массовой культуре 
В британской кампании игры «Call of Duty 2» (кампания, посвящённая боевым действиям в Северной Африке) используется британцами. Также он присутствует в играх серии «Блицкриг» и «В тылу врага», «World of Tanks», «War Thunder».

Присутствует в танковом симуляторе на Андроид «Wild Tanks Online» в качестве лёгкого танка 3-го уровня английской ветки развития. Также присутствует в  компьютерной ММО игре World of Tanks в качестве исследуемого лёгкого танка VI уровня  британской ветки развития.  В мобильной версии World of Tanks Blitz  в качестве исследуемого лёгкого танка V уровня британской ветки развития.

Примечания

Литература 
 Ю. Ф. Каторин. Танки. Иллюстрированная энциклопедия. — ISBN 5-17-032868-0, 5-89173-324-2, 985-13-6559-9.

Ссылки 
 Иллюстрированное описание танка на англоязычной танковой энциклопедии
 Видеообзор танка от Николаса Морана (1)
 Видеообзор танка от Николаса Морана (2)
 

Танки по алфавиту
Танки Великобритании периода Второй мировой войны
Средние танки
Крейсерские танки
Танки с бензиновым двигателем